Аве́йру (; ) — португальська власна назва. Старопортугальською — Аве́йро.

Топоніми

Авейру (Пара) — місто і муніципалітет.

Авейру — місто та муніципалітет.
 Авейру — округ.
 Авейрівська діоцезія — єпископство.
 Авейрівський муніципальний стадіон
 Авейрівський університет

Особи 
 Хосе Авейро — парагвайський футболіст.